Gustav Wilhelm Teschner (Magdeburg, Saxònia-Anhalt, 1800 - Dresden, 1883), músic alemany
 Melchior Teschner (Fraustadt, 1584 – Oberpritschen, 1635), compositor alemany de principis del Barroc 
 Rudolf Teschner (1922, Potsdam - 2006, Berlín -Steglitz), jugador i escriptor d'escacs alemany 
 Wilhelm Teschner (Langenbielau, 1868 - ?), compositor alemany